Оле́г Никола́евич Анти́пов (род. 17 февраля 1951, город Ленкорань, Азербайджанская ССР) — украинский политик. Народный депутат Украины 5-го созыва. Полковник запаса. Был председателем Житомирской областной организации партии ВО «Батькивщина» (2000-2007), входил в политический совет партии и его Президиума.

Ранние годы 
Родился в семье военнослужащего.

Образование 
Окончил Сызранское высшее военное училище летчиков и Военно-воздушную академию им. Ю. Гагарина в Москве.

Карьера 
Прошел путь от командира эскадрильи до начальника авиации 8-й танковой Армии, которая дислоцировалась в городе Житомире. Служил в Группе советских войск в Германии. С 1984 года готовил летный состав к боевым действиям в Афганистане. Избирался депутатом Бухарского областного совета. За время службы в авиации овладел многими видами авиационной техники, налетал более 3000 часов. Пилот первого класса. Полковник запаса. Активный сторонник реформирования Вооруженных сил Украины. После увольнения в запас работал на руководящих должностях в разных отраслях производства.

Парламентская деятельность 
Апрель 2002 — кандидат в народные депутаты Украины от «Блока Юлии Тимошенко», № 31 в списке. На время выборов: пенсионер, председатель Житомирской областной организации ВО «Батькивщина».

Народный депутат Украины 5-го созыва с мая 2006 до ноября 2007 от «Блока Юлии Тимошенко», № 32 в списке. На время выборов: советник Генерального директора ОАО «Житомир-Авто», председатель Житомирской областной организации ВО «Батькивщина». Член фракции «Блок Юлии Тимошенко» (май 2006 — апрель 2007). Исключен из фракции за переход в коалиционное большинство. Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (с июля 2006).

Награды, государственные ранги 
Награжден орденом Красной звезды и медалями.

Примечания

Ссылки 
 Довідник «Хто є хто в Україні», видавництво «К. І. С.»
 Верховна Рада України 5-го скликання

Кавалеры ордена Красной Звезды
Родившиеся 17 февраля
Родившиеся в 1951 году
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Родившиеся в Ленкорани
Члены «Батькивщины»
Участники Афганской войны (1979—1989)